Je ocenění ve finské hokejové lize SM-liiga. Cena je udělována hráči, který v základní části měl nejvíce asistencí.

Vítězové 

Trofeje a ocenění SM-liigy